Józef Szczepkowski ist der Name folgender Personen:
*Józef Szczepkowski (Sänger, 1817) (1817–1894), polnischer Opernsänger (Tenor)
 Józef Szczepkowski (Sänger, 1849) (1849–1909), polnischer Opernsänger (Bariton)
 Józef Szczepkowski (Theologe) (1890–1974), polnischer methodistischer Theologe, Generalsuperintendent der methodistischen Kirche in Polen